Лисе́цький (Лисецька):
 Лисецький Анатолій Степанович (1940, Шепетівка) — доктор економічних наук (1992), професор (2000).
 Лисецький Андрій — український кінооператор.
 Лисецький Сергій Опанасович (1926, Київ) — український кінооператор, режисер, заслужений діяч мистецтв України (1995).
 Лисецький Степан Йосипович (1937) — український музикознавець, кандидат мистецтвознавства (1975), дослідник творчості Кирила Стеценка.
 Лисецький Федір Миколайович — доктор географічних наук, професор.
Лисецька
 Лисецька Євгенія Сергіївна (1962—2017) — український художник кіно, художник-постановник.

Див. також 
 Лисицький

Примітки 

Українські прізвища